In der Saison 1951/52 errangen die BSG Empor Lauter in der Staffel 1 und die BSG Motor Jena in der Staffel 2 den Staffelsieg und stiegen in die DDR-Oberliga auf.

Modus 
Gegenüber der Vorsaison wurde die Zahl der Mannschaften in der DDR-Liga von 20 auf 24 erhöht, die in die Staffeln 1 und 2 aufgeteilt wurden. Eine territoriale Trennung war nicht mehr zu erkennen, denn in Staffel 1 spielten Mannschaften von Lauter bis Schwerin, in Staffel 2 von Jena bis Schwerin. Zahlreiche Sportvereine erhielten neue Namen. In der HSG Wissenschaft Halle wurden talentierte Studentensportler anderer Universitätsstädte zusammengezogen, die Mannschaft erhielt einen Platz in der Spielklasse, ohne sich qualifiziert zu haben.

Namensänderungen 
Auch vor und während der Saison 1951/52 gab es noch weitere Umbenennungen.

Staffel 1

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Staffel 2

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Meisterschaftsendspiele 
Aufsteiger in die Oberliga waren die BSG Empor Lauter und die BSG Motor Jena.
Bei den Meisterschaftsendspielen traten diese Erstplatzierten der Staffel 1 und der Staffel 2 zunächst in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, um den Meister der DDR-Liga auszuspielen. Da aber beide jeweils ihr Heimspiel gewinnen konnten, waren letztlich zwei Entscheidungsspiel notwendig, um den Meister zu küren. Dabei konnte die BSG Empor Lauter den Titel erringen.

 11. Mai 1952: BSG Empor Lauter – BSG Motor Jena 1:0
 18. Mai 1952: BSG Motor Jena – BSG Empor Lauter 5:1 
 11. Juni 1952: BSG Empor Lauter – BSG Motor Jena 0:0 n. V. (in Weißenfels)
 30. Juni 1953: BSG Empor Lauter – BSG Motor Jena 3:0 (in Magdeburg)

Aufsteiger zur DDR-Liga 
Für die Ligasaison 1952/53 qualifizierten sich letztmals die Landesmeister der fünf bestehenden Länder der DDR sowie der Meister der Ostberliner Landesliga.

Absteiger in die Bezirksligen 
BSG Lokomotive Cottbus
Hohenschönhausener SC
SV Grünau Berlin
BSG Einheit Schwerin
BSG Fortschritt Cottbus
SG Lichtenberg 47

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1951/52
 FDGB-Pokal 1951/52

Weblinks 
 Daten zur Liga auf www.rsssf.com

1951/52
Fußballsaison 1951/52